Санта-Мария-дуз-Оливайш:

 Санта-Мария-дуз-Оливайш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон. 
 Санта-Мария-дуз-Оливайш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.